Tempelhofer Hafen steht für:

 Tempelhofer Hafen, anderer Name für den Hafen Tempelhof, Binnenhafen des Teltowkanals, Berlin-Tempelhof
 Tempelhofer Hafen (Einkaufszentrum), Einkaufszentrum in Berlin-Tempelhof